Безымя́нная может означать:

 Безымянная — сопка около озера Хасан, известная боевыми столкновениями в 1938 году.
 Безымянная — небольшая открытая бухта в акватории Амурского залива, примыкающая к территории Владивостока.
 Безымянная — станция Приволжской железной дороги.
 Безымянная — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Безымянная — деревня в Большереченском районе Омской области.

Реки 
 Безымянная (приток Барды) — в Пермском крае.
 Безымянная (приток Берёзовки) — в Волгоградской области.
 Безымянная (приток Елшанки) — в Саратовской области.
 Безымянная (приток Рудни) — в Нижегородской области.
 Безымянная (приток Айигола) — в Томской области.
 Безымянная (приток Назинской) — в Томской области.
 Безымянная (приток Емъюгана) — в Ханты-Мансийском АО.
 Безымянная (приток Избасса) — в Хакасии.
 Безымянная (Безымянка, приток Сочура) — в Красноярском крае.
 Безымянная (река, Иркутская область) — в Иркутской области.
 Безымянная (река, Бурятия) — в Бурятии.
 Безымянная (приток Ангаракана) — левый приток реки Ангаракан в Бурятии.
 Безымянная — река в Восточной Сибири, приток Фатьянихи.
 Безымянная — река в России, протекает в Баргузинском районе Бурятии. Впадает в озеро Байкал.

См. также 
 
 
 
 
 Безымяновка